Килин — фамилия; имеет женскую форму Килина. Известные носители:

 Килин, Ананий Клеонович (1916—2002) — старообрядческий писатель из беспоповцев, виднейший представитель духовного понимания антихриста в XX веке.
 Килин, Антон Владимирович (род. 1990) — российский футболист.
 Килин, Иван Кельсиевич (в монашестве Ювеналий; 1875—1958) — епископ РПЦ, архиепископ Ижевский и Удмуртский.
 Килин, Порфирий Иванович (1925—1995) — полковник внутренних войск МВД СССР, Герой Советского Союза.
 Килин, Сергей Яковлевич (род. 1952) — советский и белорусский физик.
 Килин, Симон Афиногенович (в монашестве Силуян; 1939—2021) — архиерей Русской православной старообрядческой церкви, управляющий Новосибирской епархией.
 Килин, Устин Филиппович (1914—2002) — полный кавалер ордена Славы.
 Килин, Юрий Михайлович (род. 1961) — доктор исторических наук, профессор.

См. также 
 Синдром Килина